Moșna se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Moșna, Iași, reședința comunei cu același nume
 Moșna, Sibiu, reședința comunei cu același nume

Altele 
 Mosna, Dolj

Vezi și 
 Moș (dezambiguizare)
 Râul Moșna (dezambiguizare)